Важнов — фамилия; имеет женскую форму Важнова.
 Важнов, Николай Петрович (1909—1993) — советский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол.
 Важнова, Галина Дмитриевна (род. 1968) — вратарь женской сборной России по футболу, играет за клуб «Россиянка».